Słowieńsko – rejon w północno-wschodniej części szczecińskiego osiedla Gumieńce
 Słowieńsko – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gm. Sławoborze